Les Therizinosauridae forment une famille de dinosaures théropodes herbivores vivant lors du Crétacé supérieur. 

Les fossiles ont été trouvés en Mongolie, en Chine et aux États-Unis.

Leur principale caractéristique était leurs grandes griffes, dont celles de Therizinosaurus qui pouvaient atteindre une longueur de 70 centimètres.

Phylogénie 
Ce cladogramme a été réalisé par Phil Senter en 2007.

Liste de genres 
 Enigmosaurus
 Erliansaurus
 Erlikosaurus
 Nanshiungosaurus
 Neimongosaurus
 Nothronychus
 Segnosaurus
 Suzhousaurus
 Therizinosaurus

Annexes

Liens internes 
 Therizinosaurus
 Therizinosauroidea
 Liste de dinosaures non-aviens
 Liste de familles des reptiles disparus

Références taxinomiques

Notes et références 
 Maleev, E. (1954). "New turtle-like reptile in Mongolia." Priroda, 1954: 106-108.
 Clark, J. M., Perle, A. & Norell, M. A. (1994). "The skull of Erlicosaurus andrewsi, a Late Cretaceous ‘‘Segnosaur’’ (Theropod: Therizinosauridae) from Mongolia." American Museum Novitates, 3115: 1–39.
 Sereno, P. C. 2005. Stem Archosauria—TaxonSearch [version 1.0, 2005 November 7]
 Senter, P. (2007). "A new look at the phylogeny of Coelurosauria (Dinosauria: Theropoda)." Journal of Systematic Palaeontology, (doi:10.1017/S1477201907002143).

Therizinosauria
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1954